Badeort steht für
 allgemein Tourismusorte an Küsten und Seen, siehe Badetourismus
 Kurort mit Badebetrieb

Siehe auch:
 Bad (Kurort), Seebad